Socialdemokraterna syftar ofta på ett politiskt parti (samt dess medlemmar) med ideologin socialdemokrati:

Afrika 
 Sydafrika – se African National Congress

Asien 
 Japan (Shakaiminshutō) – se Socialdemokratiska partiet (Japan)

Europa 
 Danmark – se Socialdemokratiet
 Finland (Finlands Socialdemokratiska Parti) – se Socialdemokraterna (Finland)
 Rumänien (Partidul Social Democrat) – se Socialdemokratiska partiet (Rumänien)
 Schweiz (fr. Sozialdemokratische Partei der Schweiz, de. Parti socialiste suisse, it. Partito socialista svizzero, rm. Partida Socialdemocrata de la Svizra) – se Socialdemokraterna (Schweiz)
 Storbritannien – se Social Democratic Party
 Nordirland (Páirtí Sóisialta Daonlathach an Lucht Oibre) – se Social Democratic and Labour Party
 Sverige (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti) – se Socialdemokraterna (Sverige)
 Tyskland (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) – se Socialdemokraterna (Tyskland)
 Österrike (Sozialdemokratische Partei Österreichs) – se Socialdemokraterna (Österrike)

Se även 
 Socialistinternationalen, den internationella samarbetsorganisationen för socialdemokrater.
 :Kategori:Socialdemokratiska partier